Philippe Picone, né en , est un organiste, claveciniste, musicologue et professeur de musique classique français.

Biographie 

Philippe Picone obtient son doctorat en musique et musicologie à l'École des hautes études en sciences sociales, Paris, en 2012.

Il exerce les fonctions de professeur d'éducation musicale, et professeur formateur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers depuis 2018. Il travaille à l'Institution Sainte-Marie d'Antony (ISM) en tant que professeur de musique en 2021. Il est organiste à la Chapelle de l'institution.

Publication

Ouvrages  
 Les Six Antiennes de vêpres de Marc-Antoine Charpentier : édition critique et commentaire musicologique, 1993 
 Lorenzo Bianconi : La musique dans la liturgie catholique, 1995 
 La musique figurée dans la liturgie catholique en France du Concile de Trente à 1804 : Contribution à l'histoire de la musique religieuse en France, du Concile de Trente à 1804, 1995
 La facture des orgues d'église en France à la Renaissance 1492-1633, 2001
 Musiques et culte de Saint Jacques-le-Majeur dans l'Europe baroque : Espagne - France - Italie 1563~1746 (thèse, sous la direction de Catherine Massip, 2012)
  Músicas y culto de Santiago Mayor en la Europa del barroco : (España - Francia - Italia) 1563~1746
 Le voyage à Compostelle, Paris, Robert Lafont, 2018.

Enregistrement sonore 
 Musique au Louvre sous le Second Empire

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en 1968
Organiste classique français
Claveciniste français
Professeur de musique
Harmoniumiste